Гімн Ала́ндських острові́в або Пі́сня ала́ндців ( )  — національний гімн Аландських островів, автономної провінції Фінляндії. Затверджено 1922 року. 

Текст гімну був написаний 1922 року Юном Ґранделлем, а музика — Юханом Фрідольф Хагфорсом.

Оригінальний текст гімну

Посилання  
 Гімн на сайті nationalanthems.info 

Аландські острови